Nowacki ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Nowacki, deutscher Pianist und Komponist
 Anton Nowacki (1839–1925), Schweizer Pflanzenbauwissenschaftler
 Espen Nowacki (* 1970), norwegischer Entertainer und Produzent
 Henryk Józef Nowacki (* 1946), deutscher römisch-katholischer Erzbischof
 Marek Nowacki (* 1989), deutscher Radiomoderator und Sprecher
 Paul Nowacki (* 1934), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer
 Werner Nowacki (1909–1988), Schweizer Kristallograph und Mineraloge
 Witold Nowacki (1911–1986), polnischer Bauingenieur